Traubach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinden:
 Traubach-le-Bas, Gemeinde im Kanton Dannemarie, Arrondissement Altkirch, Département Haut-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Traubach-le-Haut, Gemeinde im Kanton Dannemarie, Arrondissement Altkirch, Département Haut-Rhin, Region Elsass, Frankreich

Ort:
 Traubach (Habkern), Siedlungsplatz in der Gemeinde Habkern, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern

Gewässer:
 Traubach (Fluss) oder Troubach, rechter Zufluss des Lombachs bei Habkern, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern

Siehe auch:

 Grafentraubach
 Holztraubach
 Traugraben